Щепино — топоним:

 Щепино — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Щепино — посёлок в Буйском районе Костромской области.
 Щепино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Щепино — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Щепино — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Щепино — бывшая деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Щепино — озеро в Алтайском крае.